Waites est un patronyme porté notamment par :

 Martyn Waites (1963-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Thomas G. Waites (1955-), acteur américain.

Homonymie de patronyme